Siegfried Wagner kan henvise til flere personer:

 Siegfried Wagner (komponist) (1869-1930) – tysk komponist
 Siegfried Wagner (billedhugger) (1874-1952) – dansk billedhugger